Роберт «Боб» Эдвин Гросс (; родился 3 августа 1953, Сан-Педро, Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции лёгкого форварда. Учился в Университете Сиэтла и Университете штата Калифорния в Лонг-Бич, в 1975 году был выбран на драфте НБА под 25-м номером командой «Портленд Трэйл Блэйзерс». Позже выступал за команду «Сан-Диего Клипперс». Всего в НБА провёл 8 сезонов. В сезоне 1976/1977 годов Гросс стал чемпионом НБА в составе Портленда. Один раз включался во 2-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1978). В 1975 году признавался баскетболистом года среди студентов конференции Pacific Coast Athletic Association. За ним в «Блэйзерс» закреплён номер 30. Всего за карьеру в НБА сыграл 513 игр, в которых набрал 4567 очков (в среднем 8,9 за игру), сделал 2253 подбора, 1481 передачу, 615 перехватов и 361 блок-шот.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Сан-Диего Клипперс»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Родившиеся в Сан-Педро (Лос-Анджелес)